Войниловщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Войниловщина — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.
 Войниловщина — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Войниловщина — деревня в Столбцовском районе Минской области.